Оливер Антман (; родился 15 августа 2001 года, Вантаа) — финский футболист, полузащитник датского клуба «Норшелланн» и сборной Финляндии, выступающий на правах аренды за нидерландский «Гронинген».

Клубная карьера 
Антман — воспитанник клуба «Гнистан». 28 апреля 2018 года в матче против МюПа-47 он дебютировал в Какконен. 20 июня в поединке против «Вааякоски» Оливер забил свой первый гол за «Гнистан». В 2018 году Антман перешёл в датский «Норшелланн». 30 марта 2019 года в матче против «Мидтьюлланна» он дебютировал в датской Суперлиге. 19 февраля 2020 года в поединке против «Хорсенс» Оливер забил свой первый гол за «Норшелланн».

31 января 2023 года перешёл на правах аренды в нидерландский «Гронинген» до конца сезона 2022/23.

Примечания 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки ФК «Гнистан»
Игроки ФК «Норшелланн»